

Любув — село в гміні Ємельно Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Любув — село в гміні Тожим Суленцинського повіту Любуського воєводства